Гран-при Франции 2021 года (официально ) — седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 2021 года. Прошёл 18—20 июня на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле. Это 89-й Гран-при Франции в истории, 61-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 17-й на трассе Поль Рикар. Также это первый этап из трёх подряд. Прошлый этап во Франции проходил в 2019 году, в 2020 году его не было из-за пандемии COVID-19.

Каждый день на трассу пускали по 15000 зрителей, разделив их на три потока, по 5000 человек в каждом.

Поул в квалификации завоевал Макс Ферстаппен на Red Bull, второй раз в сезоне.

Гонку также выиграл Макс Ферстаппен, он же установил лучший круг гонки, сделав таким образом хет-трик впервые в своей карьере. Вторым приехал Льюис Хэмилтон, третьим — Серхио Перес.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно. Перед гонкой Pirelli провела расследование двух инцидентов с задними левыми покрышками у Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла во время Гран-при Азербайджана. В результате анализа была выяснена причина взрывов — был разрыв по окружности на внутренней боковине в каждом случае. FIA и Pirelli разработают новую техническую директиву для мониторинга шин.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +28…29 °C, трасса +45…41 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:37,371
|-

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +26…24 °C, трасса +38…33 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:36,404, поставлен на 35 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт автодрома Поль Рикар

Спорт во Франции в 2021 году
Гран-при Франции